Atenco es un topónimo de origen náhuatl que significa ‘En la orilla del agua’, y puede referirse a cualquiera de los siguientes topónimos de México:

 Municipio de Atenco, uno de los municipios del Estado de México.
 San Salvador Atenco, localidad del Estado de México, cabecera del municipio anterior.
 Municipio de San Mateo Atenco, otro de los municipios del Estado de México.
 San Mateo Atenco, localidad del Estado de México, cabecera del municipio anterior.
 Municipio de San Juan Atenco, otro de los municipios del Estado de México.
 San Juan Atenco, localidad del Estado de México, cabecera del municipio anterior.

Además, puede hacer referencia a:

 Disturbios de Atenco de 2006, protestas sociales realizadas en 2006 en el municipio de Atenco.
 Ley Atenco, nombre común dado a una ley del Estado de México para el control de la seguridad pública.